The Japanese School of Amsterdam, de Japanse School van Amsterdam
Jetstar Asia Airways, een Aziatische vliegmaatschappij
Joint Security Area, een gebied in de "gedemilitariseerde zone" (DMZ) tussen Noord- en Zuid-Korea
Justice Society of America, een superheldenteam uit de strips van DC Comics